Toornaarsuttalik bezeichnet:
 Toornaarsuttalik (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Toornaarsuttalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Toornaarsuttalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Toornaarsuttalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland